Ion Curmei (n. 16 aprilie 1987, Chișinău, Republica Moldova) este antreprenor de succes, fondator și director general al celui mai mare turoperator de turism din Republica Moldova „Panda Tur”, director al companiei internaționale de transport pasageri Essenza Travel și președinte Liga Națională a Tineretului din Republica Moldova. Persoană publică ce și-a evocat activitatea pe diverse platforme media, cunoscut la fel prin lansarea unui tur de imunizare spre Rusia - Imuno Tur «Спутник V» .

Biografie 
Ion Curmei s-a născut pe 16 aprilie 1987, municipiul Chișinău, Republica Moldova.

Studii 
2005 - 2009   Academia de Studii Economice a Moldovei – Facultatea economie generală și Drept;

2009 - 2011   Academia de Studii Economice a Moldovei – Masterat în Dreptul economic;

Experiență profesională 

2005 - 2009, Vice Prezident la UNSTM;

2009 - 2010, Jurist - Direcția Educație, Tineret și Sport a Primăriei Municipiului Chișinău;

2010 - 2015, Director General C&P Recruitment, fondat în Dubai cu reprezentanțe în Asia și Uniunea Europeană ;

2010 - prezent, Director General și Fondator Panda Tur, tour - operator turism;

2010 - prezent, Președinte Liga Națională a Tineretului din Republica Moldova;

2015 - prezent, Director – Essenza Travel România, Companie Internațională de transport pasageri.

Referințe 

 Directorul Panda Tur – Ion Curmei la emisiunea „O Seară Perfectă” , O seară Perfectă la Pro Tv, 17 aprilie 2019;
 Ion Curmei, despre cum a deschis un magazin online în timp record și ce se întâmplă în domeniul turismului, diez.md, 27 aprilie 2020;
 PandaTur în cifre. Dan Ioniță - GiveAway BMW Z4. Buticul MaxFashion, Just Vlog, 23 iunie 2020;
 Interviu MOTIVAȚIONAL cu Ion CURMEI, Panda Tur din culise, Restartsmd, 6 iulie 2019;
 Zbor spre Sputnik V. Te vaccinezi și vezi și Moscova, Europa Liberă, 30 martie, 2021;
 Prima ofertă de turism medical pentru vaccin COVID-19, apărută pe piața Republicii Moldova, 09.03.2021, Pro Tv, 9 martie 2021;
Interviu cu Ion Curmei, la Prima Oră. Află unde poți merge în vacanță pe timp de pandemie, Prime, 16 noiembrie 2020;
Agențiile de turism au afișat ofertele pentru sărbătorile de iarnă, Canal 3 , 1 decembrie 2020;
Agentiile de turism din tara vin cu o oferta neobisnuita. Destinatia propusa este orasul Pripeat, parasit acum 33 de ani dupa accidentul nuclear de la Cernobil, Știrile Pro Tv,  27 octombrie 2019;
DIMINEAȚA SPORTIVĂ - ION CURMEI Tur operator, Moldova Sport, 14 aprilie 2016;
Ion Curmei director general al unei agenții de turism, Președintle Ligii Naționale a Tineretului din Republica Moldova, EcoFM, 14 februarie 2019
Egipt a anulat vizele pentru moldoveni, pentru că, din cauza pandemiei, numărul turiștilor a scăzut, Știrile Pro Tv, 19 august 2020

Note

Legături externe 

Nașteri în 1987
Antreprenori moldoveni
Oameni din Chișinău